Kleinreith heißen folgende geographische Objekte:

 Kleinreith (Gemeinde Mettmach), Ortschaft der Gemeinde Mettmach, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich
 Kleinreith (Gemeinde Ohlsdorf), Ortschaft der Gemeinde Ohlsdorf, Bezirk Gmunden, Oberösterreich
 Kleinreith (Gemeinde Steinakirchen), Ortschaft der Gemeinde Steinakirchen am Forst, Bezirk Scheibbs, Niederösterreich
 Kleinreith (Gemeinde Edelsbach), Ortsteil von Edelsbach bei Feldbach, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Kleinreith (Gemeinde Sankt Andrä-Höch), Ortsteil von Sankt Andrä-Höch, Bezirk Leibnitz, Steiermark